It's My Life ("è la mia vita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica
It's My Life – singolo dei The Animals del 1965; una cover è presente nell'album Raw Unleashed degli Agnostic Front del 1995
It's My Life – album dei Talk Talk del 1984
It's My Life – singolo dei Talk Talk del 1984, dall'album omonimo
It's My Life / Priestress – singolo di Wendy O. Williams del 1984, dall'album WOW
It's My Life – singolo degli Alcatrazz del 1986, dall'album Dangerous Games
It's My Life – singolo di Dr. Alban del 1992
It's My Life – singolo di DJ Bobo del 1997
It's My Life – singolo dei Bon Jovi del 2000, dall'album Crush
It's My Life – singolo dei No Doubt (cover della canzone dei Talk Talk) del 2003, dall'album The Singles 1992-2003
It's My Life – singolo di Masami Okui del 2007
It's my life – singolo di Cezar, che ha rappresentato la Romania all'Eurovision Song Contest 2013

Televisione
It's My Life – programma televisivo di ITV1